Філ Кемпбелл (музикант) (нар. 1961) — валлійський рок-музикант, лід-гітарист гурту Motörhead.
 Філ Кемпбелл (письменник) (нар. 1972) — американський письменник і документаліст.
 Філ-Кемпбелл (Алабама) — місто в окрузі Франклін, штат Алабама, США.